Debrunner ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Debrunner (1884–1958), Schweizer Indogermanist, Gräzist und Sprachwissenschaftler
 Albert M. Debrunner (* 1964), Schweizer Gymnasiallehrer und Schriftsteller
 Alfred Debrunner-Albrecht (1857/1858–1921), Schweizer Gynäkologe
 Catherine Debrunner (* 1995), Schweizer Rollstuhlsportlerin
 Gertrud Debrunner (1902–2000), Schweizer Malerin und Zeichnerin
 Hans Werner Debrunner (1923–1998), Schweizer Historiker, Theologe und Afrikaforscher
 Hugo Debrunner (1896–1985), Schweizer Kunsthistoriker und Psychologe

Debrunner steht auch für:
 Debrunner Koenig Holding, ein Schweizer Großhandelsunternehmen